Gerry peut faire référence à :

Personnalité

Prénom 
 Gerry Adams (1948- ), un homme politique irlandais,
 Gerry Anderson (1929- ), un producteur de télévision anglais,
 Gerry Boulet (1946-1990), un auteur-compositeur-interprète québécois,
 Gerry Mulligan (1927-1996), un musicien jazz américain,
 Gerry Marsden (-), un musicien britannique, fondateur de Gerry and the Pacemakers.
 Gerry Rafferty (1947-2011), musicien, auteur-compositeur, chanteur, britannique de pop rock

Nom de famille 

 Alex Gerry (1904-1993), un acteur américain
 Ann Gerry (1763-1849), la femme de Elbridge Gerry
 Elbridge Gerry (1744-1814), un homme politique américain
 Vance Gerry (1929-2005), artiste américain des studios Disney

Arts

Album 
 Gerry, un album de Gerry Boulet sorti en 1991.

Cinéma 
 Gerry, un film de Gus Van Sant sorti en 2002 ;
 Gerry, un film de Alain DesRochers sorti en 2011.

Toponyme 
 Gerry, une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York,

Voir aussi 
 Jerry